Abela steht für:
 Abela, Gemeinde in der Region Alentejo, Portugal
 Abela Egypt, eine private Firma, die die Schlafwagenverbindung Alexandria–Kairo–Luxor–Aswan in Ägypten betreibt; siehe Ägyptische Staatsbahnen #Schlafwagenzüge

Abela ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Gottlob Abela (1803–1841), Kantor in Halle
 Carmelo Abela (* 1972), maltesischer Politiker der Malta Labour Party (MLP)
 Gaetano Abela (1778–1826), Mitglied des Geheimbundes der Carbonari
 George Abela (* 1948), maltesischer Politiker
 Georgina Abela (* 1959), maltesische Sängerin
 Giovanni Francesco Abela (1582–1655), maltesischer Historiker
 Kenneth Abela (* 1975), maltesischer Fußballspieler
 Marisa Abela (* 1996), britische Schauspielerin
 Matthew Abela (* 1999), maltesischer Badmintonspieler
 Paul Abela (* 1954), maltesischer Popmusiker, Komponist und Dirigent
 Placido Abela (1814–1876), italienischer Komponist
 Robert Abela (* 1977), maltesischer Jurist und Politiker
 Toni Abela (* 1957), maltesischer Politiker
 Wistin Abela (1933–2014), maltesischer Politiker